Оксентюк Богдан Миколайович — учасник антитерористичної операції, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня
 Оксентюк Іван Євтухович (* 1930) — український радянський архітектор. Лауреат Державної премії УРСР імені Т. Г. Шевченка за 1986 рік.
 Оксентюк Олександр Васильович (1964—2015) — доброволець полку «Дніпро-1», учасник російсько-української війни.

Примітки